Натуральне число 1777
 1777 рік до нашої ери
 1777 рік нашої ери